Сент-Елалі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 125 км на південний захід від Ліона, 38 км на захід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 99 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 214,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Елалі на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Елалі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Елалі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Елалі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Елалі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш